Auriac kan syfta på:

 Auriac, Aude, fransk kommun i departementet Aude
 Auriac, Corrèze, fransk kommun i departementet Corrèze
 Auriac, Pyrénées-Atlantiques, fransk kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques
 Auriac-du-Périgord, fransk kommun i departementet Dordogne
 Auriac-Lagast, fransk kommun i departementet Aveyron
 Auriac-l'Église, fransk kommun i departementet Cantal
 Auriac-sur-Dropt, fransk kommun i departementet Lot-et-Garonne
 Auriac-sur-Vendinelle, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Nanteuil-Auriac-de-Bourzac, fransk kommun i departementet Dordogne